Аки́ньшин — русская фамилия. Женская форма Акиньшина.

Этимология 
Патронимная фамилия, образованная от имени Аки́ньша — уменьшительного к полному имени Аки́нф, русскому варианту греческого имени Иакинф (Υάκινφος). Начальное и-, происходящее от греческого υ, в русском языке опущено перед а:

Аки́ньшин < Аки́ньша < Аки́нф / Аки́нфий < Иаки́нф < 'Υάκινφος

Другие варианты фамилии: Аки́нфов, Аки́нчев, Аки́нфиев, Акинфе́ев.

География 
Прибавление суффикса -ш- к основе имени характерно почти исключительно для северо-западных говоров русского языка (в других регионах проживания русских фамилия звучала бы как Акинишин).

Известные носители 
 
 Акиньшин, Алексей Иванович (род. 1959) — советский и российский менеджер, заместитель президента «Внешторгбанка».
 Акиньшин, Иван Егорович (1925—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Акиньшина, Оксана (род. 1987) — российская актриса.

Примечания

Литература